Musik aus Zeit und Raum är ett popalbum av Jean Michel Jarre från 1988.

Låtlista

Källor 
 Musik aus Zeit und Raum cd från 1988.

Musikalbum 1988
Popalbum